Bosc est un mot de l'ancien français, forme primitive de bois au sens d’« espace boisé ». Il est issu du terme germanique bŏsk- attesté en latin médiéval sous la forme boscus dès 704. Le mot existe encore sous cette forme graphique en normand et en occitan. On le trouve dans de nombreux toponymes et également dans certains patronymes.

Patronyme 

 Adrien Bosc, (né en 1986), auteur et éditeur français.
 Auguste Bosc (compositeur) (1868-1945), compositeur français
 Auguste Bosc (sculpteur) (1827-1879), sculpteur nimois 
 David Bosc (1973-), écrivain
 Denise Bosc (1916-2002), comédienne française
 Henri Bosc (1884-1967), acteur de théâtre et du cinéma français
 Isabelle Morini-Bosc (1956-), journaliste française 
 Jean Bosc (1875-1959), homme politique français
 Jean Bosc (1924-1973), dessinateur français
Jean Joseph Antoine Bosc ou Jean Claude Joseph Bosc (1764-1837) homme politique français
 Jean-Jacques Bosc (1757-1840), négociant et homme politique bordelais
 Joseph Bosc (1743-1811), serrurier et ferronnier toulousain du 
 Julien Bosc (1964-), poète, éditeur français
 Laure Bosc (1988-), biathlète française
 Louis-Augustin Bosc d'Antic (1759-1828), naturaliste français
 Nicolas du Bosc (?-1408), conseiller des rois de France Charles V et Charles VI;
 Olivier Bosc (1969-), écrivain, sociologue et historien français
Paul Bosc d'Antic (1726-1784) médecin et chimiste français
 Paul Jean Antoine Bosc (1770-1851), homme politique français 
 Pierre Du Bosc (1623-1692), prédicateur protestant
 Thierry Bosc, un acteur français.
 Thomas Bosc (1983-), treiziste français

Toponymes

Toponymes commençant par l'élément Bosc- 
Prononcé en Normandie [bo:] (comme « beau ») ou [bɔk] (comme « bock »).

Normandie 
 Bosc-Bénard-Commin, commune française de l'Eure
 Bosc-Bénard-Crescy, commune française de l'Eure
 Bosc-Bérenger, commune française de la Seine-Maritime
 Bosc-Bordel, commune française de la Seine-Maritime
 Bosc-Édeline, commune française de la Seine-Maritime
 Bosc-Guérard-Saint-Adrien, commune française de la Seine-Maritime
 Bosc-Hyons, commune française de la Seine-Maritime
 Bosc-le-Hard, commune française de la Seine-Maritime
 Bosc-Mesnil, commune française de la Seine-Maritime
 Bosc-Renoult-en-Ouche, commune française de l'Eure
 Bosc-Renoult-en-Roumois, commune française de l'Eure
 Bosc-Roger-sur-Buchy, commune française de la Seine-Maritime
 Bosc-Roger, ancienne commune française de l'Eure, aujourd'hui intégrée à Fourges
 Bosc-Roger, ancienne commune française de l'Eure, aujourd'hui intégrée au Plessis-Hébert

Toponymes contenant l'élément Le Bosc
 Le Bosc, commune française de l'Ariège
 Le Bosc, commune française de l'Hérault
 Le Bosc-Renoult, commune française de l'Orne
 Le Bosc-Roger-en-Roumois, commune française de l'Eure

Toponymes contenant l'élément Bosc 
 
 Hodeng-au-Bosc, commune française de la Seine-Maritime
 Saint-Nicolas-du-Bosc, commune française de l'Eure
 Usclas-du-Bosc, commune française de l'Hérault
 Château du Bosc (Aveyron), demeure familiale du peintre Toulouse-Lautrec

Toponymes se terminant par l'élément -bosc
 Auberbosc, ancienne commune de la Seine-Maritime, rattachée à Auzouville sous le nom d'Auzouville-Auberbosc
 Arlebosc, commune française de l'Ardèche
 Malbosc, commune française de l'Ardèche
 Saint-Romain-de-Colbosc, commune française de la Seine-Maritime

Divers 
 Beurré Bosc, une variété de poire

Voir aussi

Termes apparentés 
 
 
 
 
 bocage
 Grimbosq
 Bricqueboscq
 Forêt de Grimbosq
 Anctoville-sur-Boscq

Notes et références 

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France
Patronyme occitan